Venom (postać komiksowa)
 de Havilland Venom – brytyjski samolot myśliwsko-bombowy
 Venom (film 2005)
 Venom (film 2018)
 Venom (zespół muzyczny)
 Venom (album U-Goda)
 Venom (album Bullet for My Valentine)
 Venom (album Chamillionaire’a)
 Venom (album U-Goda)
 Venom (singel)
 Venom – ang. jad